Грофа — горная вершина в Украинских Карпатах, в массиве Горганы. Расположена в Рожнятовском районе  Ивано-Франковской области, в пределах природоохранной территории — Ландшафтного заказника Грофа. Высота 1748 м. Имеет коническую форму. Сохранились ледниковые формы рельефа — кары, моренные валы. До высоты 1450 м склоны покрыты еловым лесом, выше — каменные осыпи.

Северо-западнее Грофы расположена гора Молода (1723 м), на юго-запад — Паренки (1735 м), чуть дальше и левее —  Попадья (1740 м), на восток — Игровец (1804), на юго-восток — Сивуля (1836 м). Севернее Грофы виднеется хребет Аршица с вершиной Горган Илемский (1587 м).
 
Ближайший населенный пункт — село Осмолода.

Источники 
 Географическая энциклопедия Украины: в 3-х томах / Редколлегия: А. М. Маринич (отв. ред.) И др.. — М.: «Украинская советская энциклопедия» думка, 1989.

Карпаты
Горные вершины Украинских Карпат
Украинские Карпаты
Горы Украины
Горганы